Alix Dobkin – cantante folk, cantautrice, biografa e attivista femminista statunitense
 David Dobkin – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Eliyahu Dobkin – attivista sionista, uno dei firmatari della Dichiarazione di Indipendenza di Israele
 Lawrence Dobkin – attore e regista statunitense